Хайлар — район міського підпорядкування міського округу Хулунбуїр автономного району Внутрішня Монголія.
 Аргунь (у верхній течії Хайлар) — річка в Росії, в Забайкальському краї та в Китаї (провінції Внутрішня Монголія та Хейлунцзян).
 Хайлар — залізнична станція, Харбін-Маньчжурська залізниця.
 Аеропорт Хулунбуїр-Хайлар — міжнародний аеропорт в Китаї.